Parisy ou Le Parisy est un patronyme porté notamment par :
 Andréa Parisy (1935-2014), actrice française ;
 Jean Le Parisy ( siècle), évêque de Vannes ;
 Mike Parisy (né en 1984), pilote automobile français.